Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Sumter () :
le comté de Sumter, situé dans l'État de l'Alabama ; 
le comté de Sumter, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
le comté de Sumter, situé dans l'État de Floride ;
le comté de Sumter, situé dans l'État de Géorgie.